Laurel může být: 

zeměpisný název
 Laurel (Delaware)
 Laurel (Maryland)
 Laurel (Mississippi)
 Laurel (Montana)
 Laurel (Nebraska)
 Laurel (Washington)

křestní jméno
 Laurel Aitken (1927–2005), kubánský hudebník
 Laurel Clarková (1961–2003), americká astronautka
 Laurel Goodwinová (* 1942), americká herečka
 Laurel Halo, americká hudebnice
 Laurel Holloman (* 1971), americká herečka

příjmení
 José P. Laurel (1891–1959), filipínský prezident
 Stan Laurel (1890–1965), americký komik anglického původu